Eisenkolb ist der Familienname folgender Personen:

 Aurel Eisenkolb (1849–1918), rumäniendeutscher Komponist
 Friedrich Eisenkolb (1901–1967), deutscher Metallurg
 Hans Eisenkolb (1905–1978), österreichischer Politiker (NSDAP), MdR und SS-Führer
 Josef Eisenkolb (1821–1899), rumäniendeutscher Komponist
 Kaspar Eisenkolb (1826–1913), rumäniendeutscher Lehrer und Komponist